Patrick Süskind (1949) – scrittore, sceneggiatore e drammaturgo tedesco
Walter Süskind (1906-1945) – ebreo tedesco che aiutò centinaia di bambini ebrei a sfuggire alla deportazione
Süskind - Le ali dell'innocenza (Süskind) – film di Rudolf van den Berg del 2012